Vogelsberg kan syfta på:
 10952 Vogelsberg − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Tyskland 

 Vogelsberg, bergskedja, Hessen, 
 Vogelsbergkreis – ett distrikt (Landkreis) i mellersta delen av det tyska förbundslandet Hessen
 Vogelsberg, Thüringen – kommun, Thüringen,